WiBo, pseudoniem van de illustrator en cartoonist Wim Boost
 Wibo van de Linde, de Nederlandse journalist en programmamaker Willem Boudewijn van de Linde
 Wibo (zeilboot), een merk zeilboten
 Wibo (bedrijf), een bedrijf in industriële naaimachines te Alkmaar